Ердос Жексембиевич Ахмадиев (Урджар, 6 марта 1985) — казахстанский лыжник, трёхкратный чемпион Казахстана, знаменосец сборной Казахстана на Олимпийских Играх в Сочи.

Биография 
Родился 6 марта 1985 года в Урджаре.

На Олимпийских Играх в Сочи был 54-м в на дистанции 15 км классическим стилем.

Личная жизнь 
В 2015 году развёлся с первой женой, в 2017 году женился во второй раз на Чабдановой Гульнур, разница в возрасте 10 лет. От первого брака имеет сына. От второго брака дочь и сын.

Ссылки 
 Ердос Ахмадиев — знаменосец сборной Казахстана на Олимпиаде в Сочи
 Ердос Ахмадиев на сайте Олимпийских Игр в Сочи

Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники Казахстана